Saudek ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Saudek (1876–1941), tschechischer literarischer Übersetzer und Herausgeber
 Jan Saudek (* 1935), tschechischer Fotograf
 Kája Saudek († 2015), tschechischer Comiczeichner
 Robert Saudek (1880–1935), Graphologe, Diplomat und Schriftsteller
 Robert Saudek (Produzent) (1911–1997), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent
 Rudolf Saudek (1880–1965), Bildhauer und Graphiker
 Vojtěch Saudek (1951–2003), tschechischer Komponist